Пикуи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серидо-Ориентал-Параибану. Население составляет 18 987 человек на 2006 год. Занимает площадь 665,570 км². Плотность населения — 28,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 37.021.017,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.002,54 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,606 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба